Беренштам — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Беренштам, Владимир Вильямович (1870—1931) — российский адвокат, публицист.
 Беренштам, Михаил Вильямович (1872—1932) — российский адвокат, присяжный поверенный в Санкт-Петербурге.